

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Woonsocket – capoluogo della Contea di Sanborn, Dakota del Sud
 Woonsocket – città della Contea di Providence, Rhode Island